Systole är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1832. Systole ingår i familjen kragglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kragglanssteklar